Andrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Andrup (Frøslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Frøslev Sogn
 Andrup (Kollerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kollerup Sogn
 Andrup (Rolsø Sogn) – en bebyggelse i Rolsø Sogn
 Andrup (Esbjerg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Skads Sogn, Esbjerg Kommune
 Andrup (Skjellerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skjellerup Sogn
 Andrup (Stauning Sogn) – en bebyggelse i Stauning Sogn